Općina Novi Grad Sarajevo är en kommun i Bosnien och Hercegovina.   Den ligger i entiteten Federationen Bosnien och Hercegovina, i den centrala delen av landet. Huvudstaden Sarajevo ligger i Općina Novi Grad Sarajevo. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Općina Novi Grad Sarajevo är kuperad norrut, men söderut är den platt.

Omgivningarna runt Općina Novi Grad Sarajevo är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Općina Novi Grad Sarajevo är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Indelningar i Federationen Bosnien och Hercegovina